Куријел има више значења:

 Куријел (Закуалпан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Куријел (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику